Оле́г Серге́евич Степко́ (; ) — гимнаст, представлявший Украину (до 2014), Азербайджан (с 2014), Россию (с 2018). Бронзовый призёр чемпионата мира (2015, брусья), чемпион Европы (2013, брусья), финалист Олимпийских игр 2012 года (командное первенство), участник Олимпийских игр 2016 года, чемпион и четырёхкратный призёр I Европейских игр 2015 года.

Двукратный чемпион, двукратный серебряный призёр I Юношеских Олимпийских игр (2010).

Выступления за Украину 
Родился и вырос в Запорожье. Воспитанник СДЮШОР № 1, закончил Запорожский областной интернат спортивного профиля. Первый тренер — Надежда Домбровская. С шести лет тренировался у Павла Нетребы. Учился в Институте здоровья, спорта и туризма Классического приватного университета.
Представлял ФСО «Украина» и СК «Металлург» комбината «Запорожсталь». Мастер спорта международного класса.

Двукратный чемпион (в упражнениях на брусьях и в командном зачёте), бронзовый призёр по многоборью на Всемирной гимназиаде 2009 г. Абсолютный чемпион V Молодёжных спортивных игр Украины 2010 г., двукратный серебряный призёр Кубка Украины по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях и коне. Чемпион Украины 2011 г. в командном первенстве, серебряный призёр в многоборье, в вольных упражнениях и в упражнениях на коне. Обладатель Кубка Стеллы Захаровой 2010.

 Юношеские олимпийские игры 2010
  Упражнения на брусьях (14,400)
  Упражнения на коне (13,950)
  Абсолютное первенство (85,350)
  Вольные упражнения (14,500)

 Чемпионат мира 2011
На чемпионате мира по спортивной гимнастике 2011 в Токио занял 19-е место в абсолютном первенстве.
Команда с участием Олега заняла 5-е место.

 Чемпионат Европы 2012
На проходившем в 2012 году в Монпелье чемпионате Европы по спортивной гимнастике команда с участием Олега заняла 5-е место

 Чемпионат Европы 2013
21 апреля 2013 в Москве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике завоевал золотую медаль в упражнении на брусьях с результатом 15,766 балла. В многоборье остановился в шаге от пьедестала. Был признан лучшим спортсменом Украины апреля.

 Универсиада 2013
На Универсиаде 2013 вместе с командой завоевал серебряную награду. Из-за падения в многоборье не сумел зацепиться за медали. Участвовал в упражнениях на коне, брусьях. На коне сумел завоевать бронзу.

 Смена спортивного гражданства
Тренер Степко, Павел Нетреба, принял предложение работать в Азербайджане. Решение выступать за Азербайджан позже принял и Степко.
Как только об этом стало известно, Тимофей Нагорный предпринял усилия, чтобы Степко остался выступать за Украину, которые, однако, не увенчались успехом. За решение отпустить Степко из Украины, с условием денежной компенсации со стороны Азербайджана, проголосовали шестеро членов президиума Федерации гимнастики Украины, в том числе бывшие гимнасты Валерий Гончаров и Игорь Коробчинский (и. о. президента Федерации). В конце февраля 2014 года Олег Степко сменил спортивное гражданство с украинского на азербайджанское. В интервью 2017 года Степко отмечал лучшие условия для развития в Азербайджане по сравнению с Украиной.

Выступления за Азербайджан 
 Чемпионат Европы 2015
На проходившем в апреле 2015 года в Монпелье чемпионате Европы по спортивной гимнастике занял 4-е место в упражнении на брусьях с результатом 15,266 балла

Европейские игры 2015
  Упражнения на брусьях (15,733)
  Абсолютное первенство (89,065)
  Упражнения на коне (14,600)
  Командное первенство (174,195)
  Опорный прыжок (14,966)

Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро
Участвовал в квалификации во всех индивидуальных дисциплинах спортивной гимнастики на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Прошёл в финал в личном многоборье, где занял 22-е место.

Гражданин России 
В конце 2016 года главный тренер сборной Азербайджана Павел Нетреба был уволен. После взаимных обид Степко перестал тренироваться у Нетребы. В 2017 году Степко принял решение выступать за Россию и стал тренироваться в Новосибирске у Владимира Кочнева. Степко последний раз выступал за Азербайджан в 2016 году и 18 марта 2018 года у него закончилась международная лицензия. В 2018 году Степко стал гражданином Российской Федерации.

Государственные награды 
 Орден Данилы Галицкого (2013) — за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленные самоотверженность и волю к победе, возвышение международного авторитета Украины
 Орден «Слава» (2015) — за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики (database.fig-gymnastics.com)
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики (fig.lx2.sportcentric.com)

Примечания 

Гимнасты Украины
Гимнасты Азербайджана
Гимнасты России
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европейских игр по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Мастера спорта Украины международного класса
Натурализованные граждане России